Орлівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Орлівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Орлівська сільська рада — Вінницька область, Теплицький район
 Орлівська сільська рада — Дніпропетровська область, Покровський район
 Орлівська сільська рада — Донецька область, Ясинуватський район
 Орлівська сільська рада — Запорізька область, Приморський район
 Орлівська сільська рада — Одеська область, Ренійський район
 Орлівська сільська рада — Сумська область, Ямпільський район
 Орлівська сільська рада — Херсонська область, Високопільський район
 Орлівська сільська рада — Чернігівська область, Куликівський район
 Орлівська сільська рада — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район